Staunton henviser til artikler med dette navn:

 Howard Staunton – engelsk skakmester
 Staunton Island – område i fiktionen Liberty City fra Grand Theft Auto-videoserien
 Staunton (Virginia) – By i staten Virginia i USA
 Staunton skakbrikker - skakbrikker opkaldt efter Howard Staunton